Hans (von) Bülow er navnet på flere personer:

 Hans von Bülow (1830-1894) – tysk komponist og pianist (Hans Guido von Bülow)
 Hans von Bülow (embedsmand) (født 1926) – dansk embedsmand
 Hans Bülow (dansk journalist) – dansk journalist
 Hans Bülow (svensk journalist) (født 1956) – svensk journalist (Hans Curt Bülow)